Пассе́к

 Пассек Вадим Васильович (1808, Тобольськ — 1842, Москва) — український та російський письменник, етнограф, історик.
 Пассек Тетяна Петрівна (1810–1889) — російська письменниця, автор мемуарів.
 Пассек Тетяна Сергіївна (1903, Санкт-Петербург — 1968, Москва) — археолог, доктор історичних наук.